«Нортенгерское аббатство» () — роман Джейн Остин, а также его экранизации.

Экранизации романа 
 Нортенгерское аббатство (фильм, 1986)
 Нортенгерское аббатство (фильм, 2007)

Экранизации произведений Джейн Остин